Граборовка — название нескольких населённых пунктов:
 Граборовка — хутор в Погарском районе Брянской области.
 Граборовка — деревня в Почепском районе Брянской области.